Jméno a příjmení Jan Pelikán má více nositelů:

 Jan Pelikán (historik) (* 1959) – český historik
 Jan Pelikán (politik) (1878–1950) – meziválečný československý politik, poslanec za národní socialisty
 Jan Pelikán (zápasník) – český sportovec, zápasník